A Muvatallisz (hettita nyelven Mu-wa-at-al-li[š]) gyakori név a hettitáknál. Két uralkodó, több herceg viselte ezt a nevet, később az újhettita királyságok korában Gurgum uralkodói is használták.

 I. Muvatallisz hettita király
 II. Muvatallisz hettita király
 I. Muvatallisz gurgumi király
 II. Muvatallisz gurgumi király
 Muvatallisz kumahai király